Владимир Николаевич Марков:
 Марков, Владимир Николаевич (1884—1945) — советский учёный-педагог.
 Марков, Владимир Николаевич (1936—2002) — советский партийный и государственный деятель.